Franzosenberg ist der Name von:

 Franzosenberg (Berg) (82 m), Erhebung der Kühlung (Höhenzug), Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Franzosenberg (Brinjahe), Ortsteil der Gemeinde Brinjahe, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein